Villa Schlikker steht für:

 Villa Schlikker (Osnabrück), Villa und Museum in Osnabrück
 Villa Schlikker (Schüttorf), Villa in Schüttorf, Landkreis Grafschaft Bentheim